Dousse ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Dousse (1924–2006), Schweizer Schriftsteller
 Marcel Dousse (* 1956), Schweizer Basketballspieler

Siehe auch:
 Duss